

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jane Dieulafoy (1851-1916), archéologue, écrivain, journaliste, photographe française ;
 Marcel-Auguste Dieulafoy (1844-1920), archéologue français ;
 Michel Dieulafoy (1762-1823), librettiste et dramaturge français ;
 Paul Georges Dieulafoy (1839-1911), médecin français.

Médecine
 L'ulcère de Dieulafoy est une lésion hémorragique de la muqueuse gastrique ;

Toponyme
 La rue Dieulafoy est une voie située dans le quartier de la Maison-Blanche du  de Paris, en France

Homonymie de patronyme